__БЕЗКН__

Carnivoramorpha sp. (UALVP 31176) је изумрла врста плаценталних сисара из кладуса Carnivoramorpha, која је у периоду раног палеоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је горњи трећи преткутњак (P3), који је пронађен на подручју геолошке формације Равенскраг у покрајини Саскачеван (Канада).

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Carnivoramorpha sp. (UALVP 31176).

Временска распрострањенст врсте Carnivoramorpha sp. (UALVP 31176) унутар кладуса Carnivoramorpha

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoramorpha

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара